Farntišek Xaver je primárně sv. František Xaverský. Františkové pokřtění ve jménu tohoto patrona často používají jméno František Xaver či František X. nebo jen F. X.

 František Xaver Josef Beneš, český archeolog a památkář
 František Xaver Boštík, český spisovatel a fotograf
 František Xaver Brixi, český hudební skladatel
 František Xaver Dušek, český hudební skladatel, harfenik a klavírista
 František Xaver Franc, český archeolog
 František Xaver Halas, český diplomat a historik
 František Xaver Hodáč, český politik a publicista
 František Xaver Kryštůfek, český duchovní a historik
 František Xaver Margold, český malíř a restaurátor
 František Xaver Naske, český malíř a ilustrátor
 František Xaver Pokorný, český hudební skladatel a houslista
 František Xaver Richter, český hudební skladatel, houslista a zpěvák
 František Xaver Thuri, český hudební skladatel a pedagog, varhaník a hudební vědec
 František Xaver Sandmann, grafik, malíř a kreslíř
 František Xaver Stejskal, český duchovní a pedagog
 František Xaver Svoboda, český spisovatel a dramatik
 František Xaver Šalda, český literární kritik, novinář a spisovatel
 František Xaver Škorpík, moravský duchovní a vlastenec
 Franz Xaver Hauschwitz  – český kapelník a hudební skladatel
 Franz Xaver Gabelsberger – německý vynálezce těsnopisu
 Franz Xaver Gruber – rakouský varhaník, sbormistr a skladatel
 František Xaverius Mlejnek – český herec
 Franz Xavier Schwarz – funkcionář německé NSDAP, stranický pokladník
 Franz Xaver Süssmayr – rakouský hudební skladatel
 Franz Xaver Winterhalter – německý malíř a litograf
 Ludvík Josef Xaver František – nejstarší syn francouzského krále Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty
 Franz Xaver Maxmilian Zippe – český přírodovědec, pedagog a muzejník